Дми́трий Синяко́в:
 Синяков, Дмитрий Егорович (1921—1993) — советский футболист, нападающий, тренер.
 Синяков, Дмитрий Игнатьевич (он же Иеромонах Александр; род. 1981) — иеромонах Русской православной церкви, ректор Русской духовной семинарии в Париже.